Johannes Tanner (1594-1665) - politico svizzero
 Johannes Tanner (1627-prima del 1671) - politico svizzero